Borowski ist der Name 

 eines Ortes in der Oblast Tjumen (Russland), siehe Borowski (Russland)

Borowski ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Borowski (1876–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Bianca Borowski (* 1978), deutsche Umweltwissenschaftlerin und freie Autorin
 Bruno Borowski (1889–1945), deutscher Anglist
 Elie Borowski (1913–2003), jüdischer Kunsthändler
 Ewa Borowski (* 1971), polnische Filmproduzentin
 Felix Borowski (1872–1956), anglo-amerikanischer Komponist polnischer Herkunft
 Georg Heinrich Borowski (1746–1801), Naturforscher
 Jörn Borowski (* 1959), deutscher Segler
 Johannes Boris Borowski (* 1979), deutscher Komponist
 Ludwig Ernst von Borowski (1740–1831), Feldprediger Friedrichs des Großen
 Marek Borowski (* 1946), polnischer Politiker
 Martin Borowski (* 1966), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Michał Borowski (1872–1939), polnischer Admiral
 Paul Borowski (1937–2012), deutscher Segler
 Rasmus Borowski (* 1974), deutscher Komponist, Sänger und Synchronsprecher
 Richard Borowski (1894–1956), deutscher Bergmann und Politiker (SPD)
 Rudolph Borowski (1812–1890), deutscher Politiker
 Sandra Borowski (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Sascha Borowski (* 1971), deutscher Journalist, Autor und Dozent
 Stanisław Borowski (* 1944), polnischer Glaskünstler
 Tadeusz Borowski (1922–1951), polnischer Schriftsteller
 Tadeusz Borowski (Schauspieler) (1941–2022), polnischer Schauspieler
 Tim Borowski (* 1980), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Tomasz Borowski (* 1970), polnischer Boxer
 Wacław Borowski (1885–1954), polnischer Maler, Grafiker und Bühnenbildner
 Wadim Borowski (* 1986), kasachischer Fußballspieler
 Włodzimierz Borowski (1930–2008), polnischer Maler, Installations-, Konzept- und Performancekünstler und Kunstwissenschaftler

Borowski ist der Name folgender fiktiven Person
 Klaus Borowski, Figur der deutschen Fernsehserie Tatort

Siehe auch:
 Borowska
 Borovskis
 Borovsky
 Borowsky
 Borowski Peak